Солеймани, Алиреза (1956—2014) — иранский борец.
 Солеймани (Сулеймани), Касем (1957—2020) — иранский военный деятель, командующий спецподразделением «Аль-Кудс».
 Солеймани, Гулямреза — иранский генерал.

См. также